Théâtre municipal (französisch für städtisches Theater) ist der Name folgender Veranstaltungsgebäude in Frankreich:

 Théâtre municipal (Coulommiers), Gemeinde Coulommiers, Département Seine-et-Marne, Region Île-de-France
 Théâtre municipal (Denain), Gemeinde Denain, Département Nord, Region Hauts-de-France
 Théâtre municipal (Haguenau), Gemeinde Hagenau, Département Bas-Rhin, Elsass

Siehe auch:
 Teatro Municipal